Нико́ла Макси́мович (; , СФРЮ) — сербский футболист, защитник.

Карьера 

Никола начал свою карьеру в клубе «Слобода» из города Ужице, в котором отыграл три сезона, прежде чем перейти в один из сильнейших клубов Сербии — «Црвену звезду» за сумму около 300 тысяч евро. В начале 2010 года проходил просмотр в киевском «Динамо-2», который выступал в Первой лиге Украины. В августе 2012 года его заприметили скауты «Ювентуса», а в ноябре того же года в борьбу за талантливого защитника включились также селекционеры трёх московских клубов: ЦСКА, «Динамо» и «Спартака». Примерная стоимость игрока оценивается от 2 млн до 4 млн евро.

В 2013 году перешёл в «Торино». За итальянский клуб Максимович выступал на протяжении трёх сезонов. Летом 2016 году у футболиста случился конфликт с новым главным тренером «Торино» Синишей Михайловичем, после чего Максимович отказался участвовать в предсезонных тренировках.

Летом 2016 года сообщалось об интересе к Максимовичу со стороны лондонского «Челси», однако 31 августа футболист был отдан «Наполи» в годичную аренду клубу с возможностью последующего выкупа. Несмотря на то, что неаполитанцы выкупили сербского защитника, в основном составе команды заиграть ему так и не удалось.

26 января 2018 года московский «Спартак» объявил о переходе Максимовича на правах аренды до конца сезона. Позже Максимович ответил на вопрос о причинах малого количества игровой практики в «Наполи»:

27 января провёл первую тренировку со «Спартаком». Дебютировал 4 марта в матче 21-го тура против «Локомотива» (0:0). После окончания арендного соглашения вернулся в «Наполи».

Стиль игры 
Своей манерой игры он очень похож на всемирно известного защитника Неманью Видича.

Достижения 
 «Црвена Звезда»
 Обладатель Кубка Сербии: 2011/12

 «Спартак» (Москва)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2017/18

 «Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2019/20

Статистика

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Севойно»
Игроки ФК «Слобода» Ужице
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Дженоа»